Rebreuve-Ranchicourt, Pas-de-Calais
 Rebreuve-sous-les-Monts, nu deel van Rebreuve-Ranchicourt
Rebreuve-sur-Canche, Pas-de-Calais

Zie ook 
 Rebreuviette